Лапац може да се односи на:

 Горњи Лапац, насеље у општини Доњи Лапац, Лика, Република Хрватска
 Доњи Лапац, град и сједиште општине Доњи Лапац, Лика, Република Хрватска